

Cinéma 
 , film thaïlandais de Chatchai Naksuriya sorti en 2008 ;
 , film allemand de Markus Goller sorti en 2010.

Théâtre 
 Friendship, pièce de théâtre de  George M. Cohan jouée à Broadway en 1931 ;

Musique 
 , album de Lee Ritenour sorti le  ;
 , album de Ray Charles sorti en  ;
 , album de  sorti le .

Toponymes 

 Friendship, town de l'Arkansas ;
 Friendship (Maine) ;
 Friendship, une ville  du comté d'Allegany, dans l'État de New York ;
 Friendship, une census-designated place située dans l’État de New York ;
 Friendship, ville située en Oklahoma ;
 Friendship, municipalité du Tennessee ;
 Friendship, siège du comté d'Adams dans le Wisconsin.

Autres 
 Friendship 7, capsule spatiale de la mission Mercury-Atlas 6 de la NASA.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre